Клари́сса Пинко́ла Эстес (род. 27 января 1945) — американская поэтесса, философ, лауреат многочисленных премий, психоаналитик юнгианской школы, является основательницей недавно созданного Гваделупского Фонда — организации, посвятившей себя борьбе за права человека. Одно из направлений её деятельности — «терапия историями» в специальных радиопередачах, транслируемых в «горячие точки» по всему миру — туда, где особенно нуждаются в утешении и поддержке.

Биография 
Кларисса Пинкола Эстес автор нескольких книг о душе. Её работы опубликованы более, чем на 30 языках. Недавно её книги были изданы на персидском, турецком, китайском и сербском языках. Её книга «Бегущая с волками» в списке бестселлеров New York Times 145 недель

Как посттравматический специалист, Эстес начала свою работу в 1960 году в Edward Hines Jr. Veterans Hospital в Иллинойсе. Она работала с ветеранами первой и второй мировых войн, с солдатами корейской и вьетнамских войн, которые остались инвалидами.

Эстес разработала процедуру посттравматической работы для спасателей после землетрясения в Армении.

Является исполнительным директором «C. G. Jung Center for Education and Research», сооснователем и содиректором «Colorado Authors for Gay and Lesbian Equal Rights», основателем «C.P. Estés Guadalupe Foundation» в Колорадо.

Награды 
В 2006 Эстес была принята в зал славы The Colorado Women’s Hall of Fame.

Обладает премией Джозефа Кэмпбелла Keeper of the Lore Award.

Книги 
 Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype, (Ballantine 1992/ 1996, USA)
 The Gift of Story: A Wise Tale About What is Enough (Ballantine 1993, USA)
 The Faithful Gardener: A Wise Tale About that Which Can Never Die (Harper SanFrancisco 1996 USA)
 Tales of the Brothers' Grimm; 50 page introduction by Estés (BMOC/QPB special edition USA)
 Hero With A Thousand Faces, Joseph Campbell. 50 page introduction by Estés (Princeton University Press, Joseph Campbell 100th anniversary edition 2004, USA)
 La danza delle grandi madri: The Dance of the Grand Madri (Sperling & Kupfer/ Frassinelli, 2007, Milano, Italy)
 Donne che corrono coi lupi (Sperling & Kupfer/ Frassinelli, 1993, Milano, Italy)
 Forte è la Donna: dalla Grande Madre Bennedetta, insegnamenti per i nostri tempi (Sperling & Kupfer/ Frassinelli, May 2011, Milano, Italy)
 На русском языке
 Бегущая с волками. 2001. Издательство: София. 5000 экз. ISBN 5-220-00376-3, 5-334-00055-3.
 Верный садовник. Мудрая сказка о том, что никогда не умрет. Издательство: София. 2005. 5000 экз. ISBN 5-9550-0640-0.
 Дар рассказа. Мудрая сказка о том, что такое "достаточно". Издательство: София. 2005. 5000 экз. ISBN 5-9550-0647-8.
 Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. Издательство: София. 2004, 2007, 2008, 2009, 2011. По 5000 экз. ISBN 978-5-91250-157-9, ISBN 5-9550-0525-0.
 Освободите Сильную Женщину. Совершенная любовь благословенной матери к дикой душе, 384 стр., серия: "Кларисса Эстес представляет", издатель: "Эксмо", ISBN 978-5-699-64693-7

Примечания

Ссылки 
  Зарифуллин П. В. Люкримакс Американский
 Clarissa Pinkola Estés Releases Her Master Work
 Сайт и новостная лента о Кларисс П. Эстес
 Колонка Эстес в новостном блоге «The Moderate Voice political» 
 mavenproductions.com — календарь семинаров, ретритов и обучающих занятий, проводимых Эстес
 Archived Google Video of 2000 Charlie Rose show about Woman.Life.Song production at Carnegie Hall featuring Estés along with Jessye Norman, Toni Morrison, composer Judith Weir

Выпускники Объединенного института и университета
Экофеминистки
Женщины-философы США